Basilique Sacro Cuore peut faire référence à plusieurs édifices :
Basilique Sacro Cuore di Cristo Re à Rome
Basilique Sacro Cuore di Gesù à Rome
Basilique Sacro Cuore di Gesù à Grosseto
Basilique Sacro Cuore Immacolato di Maria à Rome

Articles connexes